Het Montenegrijns voetbalelftal speelde in totaal zes interlands in het jaar 2007, het eerste jaar als onafhankelijke natie na de opsplitsing van Servië en Montenegro. De selectie stond onder leiding van bondscoach Zoran Filipović. Vier spelers kwamen in alle zes duels in actie: Vukašin Poleksić, Radoslav Batak, Risto Lakić en Vladimir Božović. Op de FIFA-wereldranglijst steeg nieuwkomer Montenegro in 2007 van de 199ste (juni 2007) naar de 172ste plaats (december 2007).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Prva Crnogorska Liga 2006/07
Prva Crnogorska Liga 2007/08

Montenegrijns voetbalelftal
2007